Kazanów heißen folgende Orte in Polen:

 Kazanów (Strzelin) (dt. Schildberg), Dorf im Powiat Strzeliński der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Strzelin
 Kazanów (Powiat Zwoleński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Zwoleński der Woiwodschaft Masowien